Sezon kazachskiej ekstraligi rozgrywany na przełomie 2017 i 2018 jako 26. sezon rozgrywek mistrzostw Kazachstanu w hokeju na lodzie.

Mistrzostwo zdobyła po raz pierwszy w historii klubu drużyna Arłanu Kokczetaw.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało osiem pierwszych drużyn z rundy zasadniczej. Ten etap trwał od marca do kwietnia 2017 roku. Rywalizacja w ćwierćfinałach, półfinałach i finale toczyła się do czterech meczów wygranych, zaś rywalizacja o trzecie miejsce do trzech zwycięskich spotkań.

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu władze ligi przyznały nagrody indywidualne dla zawodników:
 Najlepszy bramkarz: Michaił Diemidow (Arłan Kokczetaw)
 Najlepszy obrońca: Siergiej Jegorow (Nomad Astana)
 Najlepszy napastnik: Wadim Bierdnikow (Arłan Kokczetaw)
 Najlepszy młodzieżowiec: Iwan Wierieszczagin (Nomad Astana)

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Kazachstanie
2017 w hokeju na lodzie
2018 w hokeju na lodzie
2017 w Kazachstanie
2018 w Kazachstanie